Тозалкави има више значења:

 Тозалкави, Роберто Енсинас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тозалкави, Тринидад Лопез Лопез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тозалкави (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику